Hurlingham (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Hurlingham (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Hurlingham (Nairobi), een plaats in Nairobi